Штрих (знак)
 Штрих — коротка риска, лінія, яка є одним з основних елементів рисунка, креслення. || Риска взагалі.
 Штрих — перен. окрема подробиця, характерна риса чого-небудь.
 Штрих — муз. спосіб добування звуку на струнних музичних інструментах.

Посилання